Юрий Липов:
 Липов, Юрий Михайлович (род. 1928) — советский и российский учёный, специалист в области котельных установок.
 Липов, Юрий Нойевич (род. 1934) — советский и российский учёный, специалист в области механизации сельского хозяйства, лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники (1996).